Falconaresi – abitanti di Falconara Albanese
Falconaresi – abitanti di Falconara Marittima